Праньди () — эстонский топоним:
 Праньди (Пранди) — река в Эстонии, левый приток реки Пярну.
 Праньди (Пранди) — деревня в волости Койги, уезд Ярвамаа.
 Праньди-Алликаъярв — озеро в Эстонии.